4 wzniesienia:
 Góra Wysoka (750,3 m n.p.m.) – szczyt w Górach Kamiennych, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Góra Wysoka (ok. 525 m n.p.m.) – szczyt w Górach Bardzkich, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko
 Góra Wysoka (198,3 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Wałeckim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Wierzchowo
 Góra Wysoka (179,2 m n.p.m.) – wzniesienie na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, położone w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce

Zobacz też 
 Wysoka Góra, Wysoka